Яш-Нун-Айин I (дословно Зелёный Крокодил) (правил в 378 — 404) — пятнадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале и основатель Второй династии.

Биография 

Предполагается, что в 377—378 годах армия Теотиуакана под предводительством Сиях-Кака вторглась на земли майя, убила Чак-Ток-Ичака II и установила здесь власть теотиуаканского царя Хацом Куха («Совы-Копьеметателя»), а его малолетний сын Яш-Нун-Айин в 378 году был посажен на трон Мутуля.

Так как Яш-Нун-Айин I взошёл на престол в раннем возрасте, в первые годы его правления государством управлял Сиях-Как, будучи своего рода регентом.

Гробница этого правителя («захоронение 10» в Северном акрополе) вместе с многочисленными подношениями была открыта археологами из Пенсильванского университета; сам правитель изображён на двух стелах одетым по теотиуаканской моде. Также с его именем связаны тикальские стелы 4 и 18.

Яш-Нун-Айину I наследовал его сын, Сиях-Чан-Кавиль II.

Примечания

Литература 
 
 
 Sharer, Robert J. (1994). The Ancient Maya (5th, fully revised ed.). Stanford, CA: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2130-0

Ссылки 
 
 

Правители Тикаля
Правители Америки IV века
Правители Америки V века